

Persone
 Aldo Andreotti (1924-1980) – matematico italiano
 Carlo Andreotti (1943) – politico italiano
 Emilio Andreotti (1853-1896) – compositore e organista italiano
 Federico Andreotti (1962) – autore televisivo e regista italiano
 Federico Andreotti (1847-1930) – pittore e architetto italiano
 Furio Andreotti (1965) – regista italiano
 Giulio Andreotti (1919-2013) – politico, scrittore e giornalista italiano
 Libero Andreotti (1875-1933) – scultore italiano
 Lino Andreotti (1915-1976) – alpinista italiano
 Luigi Andreotti (1829-1871) – patriota e garibaldino italiano
 Maila Andreotti (1993) – ciclista italiana
 Michele Andreotti (1993) – rugbista a 15 italiano
 Roberto Andreotti (1908-1989) – storico e accademico italiano

Altro
 Bivacco Andreotti – bivacco in comune di Pontechianale, in provincia di Cuneo

Pagine correlate
 Governo Andreotti